Алексей Ува́ров:
 Уваров, Алексей Алексеевич (1859—1913) — член III Государственной думы от Саратовской губернии, граф.
 Уваров, Алексей Михайлович (род. 1981) — российский футболист.
 Уваров, Алексей Сергеевич (1825—1885) — русский археолог, граф.